Аврам-Янку ():

 Аврам Янку — юрист та діяч румунського національного руху.

Села:

 Аврам-Янку — комуна в Румунії, у повіті Алба
 Аврам-Янку — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Аврам-Янку
 Аврам-Янку — комуна в Румунії, у повіті Біхор
 Аврам-Янку — село в Румунії, у повіті Біхор. Адміністративний центр комуни Аврам-Янку
 Аврам-Янку — село в Румунії, у повіті Ботошань. Входить до складу комуни Коцушка
 Аврам-Янку — село в Румунії, у повіті Арад. Входить до складу комуни Чермей
 Аврам-Янку — село в Румунії, у повіті Арад. Входить до складу комуни Вирфуріле